Кратер Бергстранд () — крупный ударный кратер на обратной стороне Луны. Название дано в честь шведского астронома Карла Бергстранда (1873—1948) и утверждено Международным астрономическим союзом в 1970 г. Образование кратера относится к нектарскому периоду.

Описание кратера 

Ближайшими соседями кратера являются кратер Эйткен на северо-западе; кратер Де Фриз на востоке; кратер Нассау на юге; кратер Ван де Грааф на юге-юго-западе и кратер Вертрегт на юго-западе. Селенографические координаты центра кратера — , диаметр — 43 км, глубина — около 2,2 км.

Вал кратера имеет слегка овальную форму, ориентированную в направлении север-юг; юго-западная часть вала перекрыта сателлитным кратером  (см. ниже). Высота вала над окружающей местностью составляет около 1000 м, объем кратера приблизительно 1400 км³. Внутренний вал кратера имеет многочисленные следы обрушения. Дно чаши кратера сравнительно ровное, без приметных структур, отмечено множеством мелких кратеров.

Сателлитные кратеры 

 Образование сателлитного кратера Бергстранд Q относится к нектарскому периоду.

См. также 
 Список кратеров на Луне
 Лунный кратер
 Морфологический каталог кратеров Луны
 Планетная номенклатура
 Селенография
 Минералогия Луны
 Геология Луны
 Поздняя тяжёлая бомбардировка

Примечания

Ссылки 
 Снимки кратера с борта Аполлона-17.
 
 Кратер Бергстранд на карте LM-104.
 Andersson, L.E., and E.A. Whitaker, NASA Catalogue of Lunar Nomenclature, NASA Reference Publication 1097, October 1982.

Кратеры Луны